Tratter ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Tratter (1923–1997), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Johannes Tratter (* 1962), österreichischer Politiker (ÖVP), Tiroler Landesrat
 Lui Tratter (* 1937), deutscher Projektkünstler, Sozialarbeiter, Lehrer und Ex-Sponti